Nordling är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 1209 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Nordling

 Adolf Nordling (1840–1888), målare
 Carl Nordling (1931–2016), fysiker
 Christer Nordling (född 1944), militär
 Danne Nordling (född 1944), ekonom och samhällsfilosof
 Emma Nordling (född 1985), långdistanslöpare
 Erik Nordling (1903–1962), militär
 Gerda Nordling (1875–1942), konstnär, grafiker och skulptör
 Gustaf Nordling (1853–1916), företagare
 Hjalmar Nordling (1860–1931), finländsk författare, känd som "Hj. Nortamo"
 Johan Nordling (1863–1938), författare, pseudonym "Halvor Grip"
 Johan Teodor Nordling (1826–1890), professor i semitiska språk
 Jonas Nordling (född 1969), journalist och fackförbundsledare
 Pontus Nordling (1923–2022), finländsk radiojournalist
 Raoul Nordling (1882–1962), affärsman och konsul i Frankrike
 Sissela Nordling Blanco (född 1988), politiker i feministiskt initiativ
 Sophie Nordling (1839–1911), skribent och dramatiker
 Sophie Nordling (född 1862), svenskamerikansk författare
 Susanne Nordling, politiker, landstingsråd, miljöpartist
 Victor Nordling (1832–1898), jurist, professor
 Örjan Nordling (född 1958), typsnittsdesigner

Källor

Svenska efternamn